Die Singapur Women’s Premier League 2018 war die 17. Spielzeit der Singapurischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2001. Die Saison begann am 19. August 2018 und endete am 15. Juli 2018. Titelverteidiger war Warriors FC.

Austragung 
Die Singapur Women’s Premier League trug ihre Ligaspiele in verschiedenen Stadien aus. Gespielt wurde in den Stadien Choa Chu Kang Stadium, Jalan Besar Stadium, Toa Payoh Stadium und im Bedok Stadium.

Teilnehmer 
 Warriors FC
 Woodlands Wellington FC
 Police SA
 Home United FC

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle
 Spielergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18